Моторо́во () — деревня в Голоцком сельсовете Пуховичского района Минской области Белоруссии.

История 
Известна с конца XVI в. — село в составе имения Гатова в Минском повете Минского воеводства ВКЛ.

1590 г. — 10 дымов, шляхетское владение.

1772 г. — деревня и усадьба, владение И. Грушинского, 9 дворов и 611 жителей.

1800 г. — 30 дворов и 350 жителей, каплица, корчма.

1858 г. — деревня во владении Азямбловских (187 жителей) и П. Шпилевского (121 житель).

1884 г. — открыта школа грамоты.

В конце XIX в. — село, 117 дворов и 761 житель, школа грамоты, хлебозапасный магазин, питейный дом, каплица; усадьба — 10 жителей.

В начале XX в. — 138 хозяйств и 963 жителя; усадьба — 3 двора и 20 жителей.

1917 г. — 151 двор и 972 жителя; усадьба — 2 жителя.

С 1919 г. — в БССР.

В начале 1930-х годов работает колхоз «Страна Советов», кузница.

С июня 1941 г. по июль 1944 г. — оккупирована немецко-фашистскими захватчиками.

1960 г. — деревня, 892 жителя.

2002 г. — деревня в Голоцком сельском совете, 180 хозяйств и 419 жителей, в колхозе «Страна Советов», работают сельскохозяйственные. мастерские, базовая школа, детские ясли-сад, медпункт, библиотека, сберкасса, АТС, клуб, 2 магазина, отделение связи.

2010 г. — 172 хозяйства и 432 жителя.

2012 г. — 169 хозяйств и 404 жителя.

2013 г. — в составе СПК «Голоцк»

Ссылки 
 Пуховичский райисполком

Населённые пункты Пуховичского района